UGET

 Désigne l'Union générale des étudiants de Tunisie, organisation syndicale estudiantine tunisienne ; 
 En informatique Uget fait référence  à un gestionnaire de téléchargement UGet Download Manager.